Николай Фирсов:
 Фирсов, Николай Александрович (1922—2007) — Герой Советского Союза.
 Фирсов, Николай Алексеевич (1831—1896) — профессор, историк, этнограф, заслуженный профессор Казанского университета.
 
 Фирсов, Николай Яковлевич (1919—1997) — старший сержант, Герой Советского Союза.